Тбет (; ) — приграничное село в Цхинвальском районе Южной Осетии. Расположено в 2 км западнее города Цхинвала, соединено с ним автомобильной дорогой.

Тбети одно из древнейших сел исторической Шида-Картли. Отсюда и фамилия знатных грузинских дворян — Тбели. В селе находится резиденция эриставов Тбели.

В селе, у выезда на Зарскую дорогу, находится мемориальный комплекс жертвам войны 2008 года «Музей сожжённых душ» (). Он представляет собой памятный крест, металлический монумент «Дерево скорби» и ряд искорёженной техники, в том числе расстрелянные легковые машины беженцев, пытавшихся спастись из города по объездной дороге на север.

Известные люди, связанные с селом 
 Анатолий Бибилов — 4-й Президент Южной Осетии.

Примечания 

Населённые пункты Цхинвальского района